een gemeente in Italië, zie Mollia (Italië)
 een plantengeslacht, zie Mollia (plant)
 een geslacht van mosdiertjes uit de familie van de Microporidae, zie Mollia (geslacht)